

Persone Meško 
 Franc Ksaver Meško (1874-1964) – scrittore e presbitero sloveno
 Gorazd Meško (1965) – criminologo sloveno
 Kiar Meško] (1936) – pittore sloveno

Persone Meskó 
 Beáta Meskó (1964) – cestista ungherese
 Zoltán Meskó (1883-1959) – politico ungherese